Strattmann ist der Familienname folgender Personen:
 Eleonore Batthyány-Strattmann († 1741), Wiener Hofdame und enge Vertraute von Prinz Eugen von Savoyen
 Ladislaus Batthyány-Strattmann (1870–1931), ungarischer Chirurg, Philanthrop
 Theodor Heinrich von Strattmann (1637–1693), österreichisch-deutscher Diplomat und Reichskanzler unter Leopold I.

Siehe auch:
 Batthyány